La DurandCup 2022, è la 131ª edizione dell'omonimo torneo, organizzato dall'AIFF.

Stadi

Squadre partecipanti

Allenatori

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati

Gruppo B

Classifica

Risultati

Gruppo C

Classifica

Risultati

Gruppo D

Classifica

Risultati

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Durand Cup 2022 su Transfermarkt
 Durand Cup 2022 su the-aiff

Calcio nel 2022
Campionato indiano di calcio